Coelomomyces är ett släkte av svampar. Coelomomyces ingår i familjen Coelomomycetaceae, ordningen Blastocladiales, klassen Blastocladiomycetes, divisionen Blastocladiomycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Coelomomyces